Live and Loud  – album dei The Exploited del 1987
Live and Loud – album dei The Adicts del 1987
Live and Loud!!  – album degli Sham 69 del 1987
Live and Loud  – album degli Stiff Little Fingers del 1988
Live and Loud  – DVD dei Nirvana del 2013
Live & Loud!!  – album degli Anti-Nowhere League del 1990
Live & Loud  – album degli Extreme Noise Terror del 1990
Live & Loud  – album di Ozzy Osbourne del 1993